64-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 28—29 января 1967 года в Лахти (Финляндия). Во время проведения чемпионата стояли сильные морозы и организаторы заменили дистанцию 10 000 метров на 3000 метров.

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация

Примечания

Ссылки 
 

1967
1967 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Январь 1967 года
Чемпионаты Европы в 1967 году
Спорт в Финляндии в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Лахти
Чемпионаты Европы в Финляндии